Radkov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:

 Gemeinde Radkov u Telče, Okres Jihlava 
 Gemeinde Radkov u Vítkova, Okres Opava 
 Gemeinde Radkov u Moravské Třebov (dt. Rattendorf), Okres Svitavy 
 Gemeinde Radkov u Tábora, Okres Tábor 
 Gemeinde Radkov u Moravce (Ratkow), Okres Žďár nad Sázavou 
 Ortslage Radkov (Hartmanice) (Rathgebern), Gemeinde Hartmanice, Okres Klatovy

 Malý Radkov (Ragersdorf), Ortsteil von Hartmanice, Okres Klatovy
 Velký Radkov, Ortsteil von Rejštejn, Okres Klatovy

Außerdem ist es in Tschechien die Schreibweise des slowakischen Orts Ratková.

Siehe auch:
 Radkow